

Корпач () — село у повіті Сучава. Входить до складу комуни Замостя.

Корпач () — село у Єдинецькому районі.

 Корпач Олег Іванович (1965—2015) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни 2014—2017.

Примітки